Ханде́ Субаши́ (; ) — турецкая  и . Победительница конкурса «Мисс Турция» (2005).

Биография и карьера 
Ханде Субаши родилась 21 февраля 1984 года в Анкаре (Турция). Мать — Шазие Альптекин. Окончила Анкарскую частную среднюю школу Тевфика Фикрета и факультет французской письменного и устного перевода Стамбульского университета. 

В 2005 году Субаши стала победительницей конкурса «Мисс Турция» и представила страну на конкурсе «Мисс мира 2005», где получила награду за лучший национальный костюм. В 2006 году Субаши начала актёрскую карьеру и сыграла роли Назлы в телесериале «Адак» и Фидан в телесериале «Язык птиц». В 2009 году она сыграла роли Эбру в фильме «Один день из будущего» и Зехры в фильме «Я вижу солнце», а также появилась в телесериале «Есть жизнь». В 2011 году сыграла роль Бурджу в фильме «Анатолийские орлы». В 2012 году сыграла роль Селин в телесериале «Братья-враги». В 2013 году была приглашённой актрисой в телесериале «Милосердие». С 2014 по 2015 год играла роль Айкиз в телесериале «Возрождение: Эртугрул». С 2017 по 2018 год играла роль Айлин в телесериале «Бахтияр Олмез».

С 2012 по 2016 год Субаши была замужем за Джаном Турсаном.

Избранная фильмография

Награды

Примечания

Ссылки 

Выпускники Стамбульского университета
Победительницы конкурса «Мисс Турция»
Участницы конкурса «Мисс мира»